Филѝп Жарускѝ (; роден на 13 февруари 1978 г. в Мезон Лафит) е френски контратенор. Известен със своята виртуозна колоратурна техника и покоряващите си и жизнени изпълнения на барокови вокални творби, които допринасят за възраждането на интереса към музиката, създадена преди края на XVIII в.

Дипломата си получава от Факултета по Стара музика към Консерваторията на Париж през 2001 г. През 1996 г. започва да учи пеене при Nicole Fallien. През 2002 г. създава собствен състав, наречен „Artaserse“. Жаруски има чести участия с Ансамбъл Матеус (Ensemble Matheus), начело с Жан-Кристоф Спинози (Jean-Christophe Spinosi).

Дискография 
 Alessandro Scarlatti: Sedecia, Re di Gerusalemme. Lesne, Pochon, Harvey, Padmore. Il Seminario Musicale, Gérard Lesne. Virgin Veritas (rec. November 1999, École Sainte-Geneviève, Versailles, France)
 Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea. Laurens, Oliver, Schofrin, Oro. Ensemble Elyma, Gabriel Garrido. K617 (rec. July/August 2000, Chiesa San Martino, Erice, Italy)
 Pierre Menault: Vêpres pour le Pére la Chaize. Greuillet, Janssens, Lombard, van Dyck. Ensemble La Fenice, Jean Tubéry. K617 (rec. April 2001, chiesa Saint-Lazare, Avallon, France)
 Giavanni Battista Bassani: La morte delusa. Galli, del Monaco, Piolino, Sarragosse. Ensemble La Fenice, Jean Tubéry. Opus 111 (rec. August 2001, Delft, Nederland)
 Antonio Vivaldi: Catone in Utica. Edwards, Laszczkowski, Cangemi, Faraon. La Grande Écurie, Jean-Claude Malgoire. Dynamic (rec. November 2001, Théâtre Municipal, Tourcoing, France)
 Antonio Vivaldi: La Verità in cimento. Rolfe-Johnson, Stutzmann, Laurens, Mingardo. Ensemble Matheus, Jean-Christophe Spinosi. Naïve – Opus 111 (rec. September 2002, Eglise de Daoulas, Bretagne, France)
 Benedetto Ferrari: Musiche varie. Ensemble Artaserse. Ambroisie (rec. October/December 2002, Chapelle Jésus-Enfant – Paroisse Ste. Clothilde, Parigi, France)
 George F. Handel: Agrippina. Gens, Perruche, Smith, Grégoire, di Falco. La Grande Écurie, Jean-Claude Malgoire. Dynamic (rec. March 2003, Théâtre Municipal, Tourcoing, France)
 Un concert pour Mazarin. Ensemble La Fenice, Jean Tubery. Virgin Classics, 2004 (rec. June 2003, Abbaye de Saint-Michel, Thiérache, France)
 Claudio Monteverdi: Selva morale e spirituale. Spiritualità e liturgia/I salmi vespertini/Vespro dei Martiri/L'eloquenza divina. Ensemble Elyma, Gabriel Garrido. Ambronay Edition (rec. 2003/2004, Festival de Ambronay, France)
 Antonio Vivaldi: Orlando furioso. Larmore, Lemieux, Cangemi. Ensemble Matheus, Jean-Christophe Spinosi. Naïve – Opus 111 (rec. June 2004, Eglise de Daoulas, Bretagne, France)
 Claudio Monteverdi: L'Orfeo. van Rensburg, Gerstenhaber, Thébault, Gerstenhaber, Gillot, Kaïque. La Grande Écurie, Jean-Claude Malgoire. Dynamic (rec. October 2004, Théâtre Municipal, Tourcoing, France)
 Antonio Vivaldi: Virtuoso cantatas. Ensemble Artaserse. Virgin Veritas (rec. October 2004, Chapelle des sœurs auxiliaires, Versailles, France)
 Antonio Vivaldi: Griselda. Lemieux, Cangemi, Kermes, Ferrari, Davies. Ensemble Matheus, Jean-Christophe Spinosi. Naïve – Opus 111 (rec. November 2005, Salle Surcouf, Foyer du Marin, Brest, France)
 Beata Vergine, Motets à la Vierge entre Rome et Venise, Ensemble Artaserse. Virgin Classics (rec. December 2005, Eglise Notre-Dame du Liban, Parigi, France)
 Vivaldi Heroes. Ensemble Matheus, Jean-Christophe Spinosi. Virgin Classics (rec. October 2006, Auditorium de l'Ecole Nationale de Musique, Brest, France)
 Carestini, the story of a castrato. Le Concert d'Astrée, Emmanuelle Haïm. Virgin Classics, 2007
 Johann S. Bach: Magnificat – George F. Handel: Dixit Dominus. Dessay, Deshayes, Spence, Naouri. Le Concert d'Astrée, Emmanuelle Haïm. Virgin Classics, 2007
 Antonio Vivaldi: Nisi Dominus/Stabat Mater. Jaroussky, Lemieux. Ensemble Matheus, Jean-Christophe Spinosi. Naïve (rec. July 2007, Salle Surcouf, Brest (France))

Външни препратки 
 Жаруски в YouTube
 Philippe Jaroussky International Forum 

Класически музиканти
Френски оперни певци
Хора от Ил дьо Франс